Escovedo ist der Familienname folgender Personen:

 Alejandro Escovedo (* 1951), US-amerikanischer Rocksänger 
 Nicole Escovedo (* 1981), US-amerikanische Schauspielerin, siehe Nicole Richie